Burbank (Los Angeles County, Californië), plaats in Los Angeles County, Californië
Burbank (Santa Clara County, Californië), plaats in Santa Clara County, Californië
Burbank (Illinois), plaats in Illinois
Burbank (Ohio), plaats in Ohio
Burbank (Oklahoma), plaats in Oklahoma
Burbank (South Dakota), plaats in South Dakota
Burbank (Washington), plaats in Washington
Burbank Township (Minnesota), gemeente in Minnesota